André Bellaïche (né en 1950), bandit français, ex-membre du « gang des postiches » ;
 Judith Bellaïche (née en 1971), femme politique suisse ;
 Haïm Bellaïche (1861–1947), rabbin tunisien ;
 Simon Bellaïche (1941–2011), boxeur tunisien, champion de Tunisie.

Étymologie 
Nom dérivé de l'arabe ‘âysh qui signifie « vivant », « plein de vitalité » ; le suffixe bel dérive de ben qui signifie « fils ».

Notes et références 

Patronyme séfarade